Тушино может означать:

 Тушино — местность и исторический район на северо-западе Москвы.
 Тушино — аэродром на северо-западе Москвы (рядом с Волоколамским шоссе, в 14 км от центра города).
 Тушино — пьеса Александра Островского в восьми сценах.
 Тушино — бывшее название железнодорожной станции «Тушинская» Рижского направления Московской железной дороги в Москве.
 Тушино — метеостанция в Москве.

Населённые пункты 
Тушино — населённый пункт в России:
 Тушино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Тушино — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Тушино — деревня в Оленинском районе Тверской области.